Астори () — итальянская фамилия.

Известные носители 
  (1912—1968) — итальянская актриса.
 Астори, Давиде (1987—2018) — итальянский футболист.
  (род. 1940) — уругвайский политик.
  (род. 1948)— итальянский журналист и политик.
  (1889—1975) — русский художник.
  (род. 1974) — итальянская актриса.